

Astronomia 
Gill – cratere lunare
Gill – cratere su Marte

Geografia 
Gill – comune del Gegharkunik (Armenia)
Gill –  comune della contea di Franklin, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
Lough Gill – lago delle contee di Sligo e Leitrim (Irlanda)

Persone 
André Gill – illustratore francese
Andy Gill – chitarrista britannico
Anton Gill – saggista e scrittore britannico
Armando Gill (pseudonimo di Michele Testa) – cantautore e attore italiano
David Gill – astronomo britannico
David Gill – regista britannico
Eddie Gill – cestista statunitense
Eric Gill – designer britannico
Florence Gill – attrice e doppiatrice britannica
Hal Gill – hockeista su ghiaccio statunitense
Juan Bautista Gill – politico paraguaiano
Kendall Gill – cestista e pugile statunitense
Pete Gill – batterista britannico
Thea Gill – attrice canadese
Theodore Nicholas Gill – zoologo statunitense

Informatica 
Gill Sans – famiglia di font

Altro 
Gill (unità di misura) – unità di misura statunitense che equivale a 4 once liquide
Forno Gill – sistema di separazione dello zolfo da minerale greggio
Gill (Street Fighter) – boss finale di Street Fighter III
Gill (Dragon Ball), o Gil – personaggio di Dragon Ball GT
Gill (Kim Possible) – personaggio di Kim Possible
Gill (casa editrice) – casa editrice irlandese fondata nel 1856 con sede a Dublino